Les mahots sont des arbres ou arbustes tropicaux, ainsi nommés à La Réunion, aux Antilles, en Guyane pour désigner certaines espèces appartenant ou apparentées à la famille des malvacées ou leur ressemblant ou procurant des produits comparables . 

Le nom se rapportait à l'origine aux espèces Hibiscus elatus ou Hibiscus tiliaceus et a été emprunté à la langue des Taïnos. Ces indiens Arawaks des Grandes Antilles se servaient de l'écorce interne pour confectionner des lanières. Hibiscus elatus, le mahot bois-bleu, (en anglais Blue Mahoe) fut utilisé ensuite à Cuba pour fabriquer les liens retenant les paquets de cigares de Havane et il est devenu à la Jamaïque, l'arbre national. Hibiscus tiliaceus, le mahot bord-de-mer, (en anglais Seaside Mahoe) est également connu et utilisé en Polynésie pour la production d'objets en textile, le more.

À La Réunion 

À La Réunion, plusieurs espèces indigènes d'arbres ou arbustes, appartenant au genre Dombeya ou au genre Hibiscus sont appelées mahots.

Dans la classification classique, le genre Dombeya est inclus dans la famille des sterculiacées, tandis que le genre Hibiscus appartient à la famille des malvacées.

Dans la classification APG, qui s'appuie sur des études  de distances génétiques, ces deux genres sont rassemblés dans la même famille des malvacées, confirmant une certaine forme d'intuition des anciens. Certains mahots font par ailleurs immanquablement penser, par leur allure et la forme de leurs feuilles, aux tilleuls, dont la famille, les tiliacées, a elle aussi été fusionnée aux malvacées dans la classification APG. En Europe, on utilisait aussi l'écorce interne des tilleuls pour la fabrication de cordages et de liens.

La plupart des mahots sont caractéristiques des paysages de la forêt de bois de couleur des hauts, dans les montagnes de la Réunion, mais certaines espèces appartiennent à la flore de basse altitude, en forêt semi-sèche ou près du littoral.

Espèces 
genre Dombeya
 Dombeya acutangula : mahot tantan (espèce de forêt semi-sèche des bas)
 Dombeya blattiolens
 Dombeya ciliata
 Dombeya delislei
 Dombeya elegans : mahot rose
 Dombeya ferruginea
 Dombeya ficulnea : petit mahot
 Dombeya pilosa : mahot blanc
 Dombeya populnea : mahot bleu (plus connu sous le nom de Bois de senteur bleu)
 Dombeya punctata
 Dombeya reclinata : mahot rouge
 Dombeya umbellata

La plupart des Dombeya des forêts de montagne ne possèdent pas de noms vernaculaires par espèce, et sont tous indifféremment appelés mahots. Il existe de plus des variations fréquentes de formes et des hybridations, qui ne facilitent pas la reconnaissance botanique. Dombeya populnea, espèce des forêts semi-sèches des Mascareignes est la seule du genre Dombeya à ne pas y être habituellement appelée mahot, mais plus souvent Bois de senteur bleu, à rapprocher d'une autre malvacée protégée, le Bois de senteur blanc (Ruizia cordata).

genre Hibiscus :
 Hibiscus boryanus : mahot bâtard (plus connu sous le nom de foulsapate marron : espèce de forêt humide des bas)
 Hibiscus columnaris : mahot rempart (espèce de forêt semi-sèche des bas)
 Hibiscus tiliaceus : mahot bord de mer (le statut indigène de cette espèce présente sur de nombreux rivages tropicaux n'est pas certain)

Aux Antilles 
Les graphies « maho » ou « mahaut » sont également pratiquées.

Espèces 

Malvaceae
Guazuma ulmifolia (ex-Sterculiaceae) :  mahot-baba, mahot-hetre
Hibiscus pernambucensis  : mahot franc
Pavonia paludicola :  mahot-mare
Thespesia populnea : mahot bord-de-mer
Triumfetta semitriloba (ex-Tiliaceae) : mahot-cousin rouge
Urena lobata : mahot cousin
Waltheria glabra (ex-Sterculiaceae) : mahot noir  	  

Annonaceae
Guatteria caribaea : mahot anglais

Boraginaceae 
Cordia collococca : mahot bré
Cordia curassavica : mahot noir 
Cordia dentata : mahot blanc 
Cordia martinicensis : mahot noir  	  
Cordia polycephala : mahot fin, petit mahot
Cordia reticulata : mahot lélé
Cordia sulcata : mahot grandes feuilles

Thymelaeaceae
Daphnopsis americana : mahot piment
Daphnopsis microcarpa : mahot piment grand bois

En Guyane 
« Mahot » est un mot d'origine Arawak qui semble désigner originellement l'espèce Talipariti pernambucense (Malvacées).
Le mot est passée dans le Créole en Guyane.

Hormis les Mahot cochon (Sterculia spp.), les Mahot coton (Eriotheca spp.) et le Grand mahot (Talipariti pernambucense) qui appartiennent à la famille des malvacées, les Mahots font généralement partie de la famille des lécythidacées. Ils ont en commun la qualité de leur écorce interne (le liber), fibreuse, souple et résistante, permettant la fabrication de lanières, qu'ils doivent d'avoir été aussi nommés mahots.

Espèces 

Malvaceae
Eriotheca crassa (Uittien) A.Robyns, 1963, E. globosa (Aubl.) A.Robyns, 1963, E. longitubulosa A.Robyns, 1963, E. surinamensis (Uittien) A.Robyns, 1963 : Mahot coton
Sterculia frondosa Rich., 1792, S. imberbis DC., 1824, S. pruriens (Aubl.) K.Schum., 1886, S. villifera Steud., 1843 : Mahot cochon
Talipariti pernambucense (Arruda) Bovini, 2010 : Grand mahot

Lecythidaceae
Couratari multiflora, Couratari guianensis, Couratari oblongifolia : Mahot cigare
Eschweilera odora, Eschweilera coriacea, Eschweilera sagotiana : Mahot noir
Eschweilera amara : Mahot rouge
Lecythis persistens : Mahot rouge
Lecythis chartacea, Lecythis corrugata : Mahot blanc

Notes et références 

Flore à La Réunion
Flore (nom vernaculaire)
Arbres et arbustes tropicaux
Nom de plante ambigu